Bupleurum caricinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Bupleurum caricinum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
caricinum